Ruthig ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Ruthig (* 1965), deutscher Jurist und Professor
 Joseph Maria Ruthig (1874–1958), katholischer Priester und Pater der Franziskaner Minoriten